Die Saison 2014/15 der Erste Bank Young Stars League (kurz: EBYSL) war die dritte Austragung der höchsten Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey, die außerdem – als Juniorenliga der supranationalen Erste Bank Eishockey Liga – Mannschaften aus Slowenien, Kroatien, Ungarn und Tschechien umfasst.

Teilnehmende Mannschaften 
Újpesti TE startete in dieser Saison nicht mehr in der EBYSL, als Ersatz konnte Vasas Budapest gewonnen werden. Nach einem Jahr Pause kehrte KHL Medveščak Zagreb wieder in die EBYSL zurück. Damit bestritten wieder eine gerade Teamanzahl die Meisterschaft und es konnten für den Grunddurchgang 2 gleich große Gruppen gebildet werden.

Gruppe A 

 HK Olimpija Ljubljana
 EC KAC
 EC VSV
 EC Red Bull Salzburg
 HC TWK Innsbruck
 LLZ Stmk. Süd/Graz 99ers
 KHL Medveščak Zagreb

Gruppe B 
 SAPA Fehérvár AV19
 L.A. Stars
 EHC Linz
 Orli Znojmo
 Vienna Capitals
 MAC Budapest
 Vasas Budapest

Playoff-Baum 

Neben den Liga-Playoffs wurde auch eine Serie um den österreichischen U20-Meistertitel ausgespielt, die der EHC LIWEST Linz mit 2:1 (1:3, 3:2, 4:1) gegen den EC VSV gewinnen konnte.

Meister 
 Erste Bank Young Stars League: Fehervar AV19
 Österreichische Bundesliga U20: EHC Linz

Weblinks 
 Statistik-Abschlussdokumentation 2014/15 bei eishockey.at

Eishockeysaison 2014/15
2014